Yab Yum (bordeel)
 Yab-Yum (computerspel)